HMS Charybdis je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Charybdis (1809) 
 HMS Charybdis (1831) 
 HMS Charybdis (1859) 
 HMS Charybdis (1893) 
 HMS Charybdis (88) 
 HMS Charybdis (F75) 

Charybdis